R.I.P., Ric ! est le premier album de la série de bande dessinée Les Nouvelles Enquêtes de Ric Hochet, créé par Simon Van Liemt et Zidrou, publié au  du  dans L'Immanquable et édité en  par Le Lombard.

« R.I.P. » signifie Requiescat in pace (formule mortuaire : Repose en paix).

Description

Résumé

Enlèvement et substitution 
Le bandit Philippe Manière, qui se faisait appeler Caméléon, est allé en prison après les aventures racontées dans les tomes Traquenard au Havre et L'Ombre de Caméléon.

Sorti de prison, il décide de se venger de Ric Hochet (qui l'avait arrêté) et du commissaire Bourdon (qui avait tué son père au cours d'une interpellation qui avait mal tourné) en faisant croire que le premier a tué le second. Tel est son sinistre plan.

Pour cela, après avoir eu recours aux services de la chirurgie esthétique qui a permis de transformer ses traits pour les faire ressembler à ceux de Ric, et après avoir pris des cours de diction pour avoir une tonalité de voix semblable à celle du héros, il va chez Ric, le surprend, le fait prisonnier, s'empare de ses habits et de ses objets personnels courants. Il prend un pistolet muni d'un silencieux et tire en direction de Ric. On apprendra par la suite qu'il n'a pas tué son prisonnier mais a exécuté Nanar, le chat noir de Ric.

Le plan de Caméléon 
Pour tester sa nouvelle identité, Caméléon se rend aux locaux de La Rafale, où personne, à commencer par Bob Drumont, ne s'aperçoit de la supercherie. Poussant plus loin son nouveau rôle, il rencontre Nadine.

Par la suite, le faux Ric Hochet (Caméléon) se rend à un rendez-vous fixé par un bandit (« Le Collectionneur ») qui ordonne à celui qu'il croit être Ric de lui remettre des microfilms. Bien mal lui en prend : non seulement Caméléon commence par exiger un prix élevé pour remettre le microfilm, mais ensuite tue l'homme sans états d'âme !

Nadine et lui doivent se rendre à Porquerolles pour assister au mariage du commissaire Bourdon, qui d'ailleurs est l'oncle de Nadine et meilleur ami de Ric. Bourdon envisage aussi de prendre sa retraite à cette occasion. Au cours du trajet entre Paris et Hyères, le faux Ric Hochet séduit Nadine.

Nous assistons au mariage du commissaire Bourdon et de sa fiancée, qui se prénomme Pétula. On apprend un peu plus tard que le commissaire a rencontré sa future femme au cours d'une enquête criminelle. Elle avait aidé sa mère à mourir, comme celle-ci était atteinte d'une « maladie dégénérative ». Condamnée à cinq ans d'emprisonnement, Pétula était ressortie après trois ans de détention. Mais au dîner du soir, au moment de couper le gâteau, une bombe placée à l'intérieur du gâteau explose, tuant la nouvelle épouse du commissaire et blessant sérieusement celui-ci.

Le médecin de Porquerolles, appelé au secours, intervient mais demande le transfert du blessé à l'hôpital. Le faux Ric Hochet propose alors d'utiliser un hydravion pour gagner l'hôpital le plus proche.

Dénouement du récit 
Quelques minutes après le décollage, le faux Ric tue le médecin. Bourdon s'étant réveillé, Caméléon lui révèle son identité et lui présente le vrai Ric, prisonnier dans la soute à bagages de l'hydravion. Caméléon ordonne à Ric d'enfiler un parachute et le pousse dans le vide, le but étant de faire croire, ultérieurement, que Ric s'était échappé de l'hydravion après avoir tué Bourdon.

Ric tombe dans les airs. Mais Bourdon, bien que blessé, pousse à son tour Caméléon dans le vide. L'homme tombe à la mer et se noie. Ric Hochet n'est pas mort : il s'est accroché au caisson de flottaison de l'hydravion et parvient à revenir dans l'appareil. Il redresse l'engin qui, au lieu de percuter la mer à la quasi-verticale, se pose et amerrit. En nageant, Ric amène le commissaire sur le rivage.

Dans les dernières pages, la situation a été éclaircie, et le plan de Caméléon a été expliqué. Le commissaire Bourdon renonce à prendre sa retraite et retourne tristement travailler, sans avoir à ses côtés son épouse morte durant l'aventure. Pour sa part, Nadine offre à Ric un nouveau chat noir, que le héros prénomme Nanar comme l'ancien chat tué par Caméléon, et va aider les gosses du quartier à récupérer leur avion miniature coincé sur la corniche d'un quatrième étage.

Personnages 
 Ric Hochet
 Le commissaire Bourdon
 L'inspecteur Ledru
 Nadine
 Philippe Manière, dit « Caméléon »

Analyse 
Outre un dessin plus vif et actualisé selon la mode des années 2010, les auteurs ont fait de nombreux clins d'œil humoristiques à la personnalité « gentille », voire naïve, du héros principal, et à son absence de défauts (il ne boit pas, il ne fume pas, il n'a pas de compagnie sexuelle, etc). Ils ont aussi entrepris de se moquer, voire de casser, plusieurs « codes » implicites ou explicites de la série d'origine. Les personnages sont rendus plus proches du lecteur, ou au contraire moins sympathiques, ou encore ayant des comportements inattendus.

On peut citer par exemple :
 Caméléon raille le prénom et le nom de Ric Hochet (« Et pourquoi pas Bill Boquet, tant qu'on y est ? »), sa stricte honnêteté, son absence de vices (Ric ne boit pas, ne fume pas), son absence de libido, son dégoût des armes ;
 Le chat noir de Ric, Nanar, est tué par Caméléon ;
 Nadine se fait peloter par le faux Ric, et le lecteur peut supposer, en voyant le faux Ric et Nadine, tous deux nus dans une chambre et Nadine se plongeant dans les bras du faux Ric, que le couple va avoir une relation sexuelle ;
 Nadine bronze sur la plage les seins nus ; son monokini indispose sa mère qui lui reproche de le porter ;
 la vie sentimentale du commissaire Bourdon n'avait jamais été mentionnée dans les albums de la série initiale ;
 le commissaire Bourdon avoue au faux Ric que durant la Seconde Guerre mondiale, environ vingt-cinq ans auparavant (l'action de la bande dessinée se déroule en 1968), il était pétainiste et avait contribué à arrêter des victimes des nazis (on ignore s'il s'agissait de résistants ou de juifs) ;
 Ric Hochet est décrit comme un journaliste qui, au grand dam de Bob Drumont, ne rédige jamais aucun article de fond.

Notes et références

Annexes

Internet 
 « Les Nouvelles Enquêtes de Ric Hochet T1 : R.I.P., Ric ! » par Simon Van Liemt et Zidrou de Philippe Tomblaine, sur BDZoom

Article connexe 
 Ric Hochet de Tibet et A.-P. Duchâteau

Liens externes 
 R.I.P., Ric ! sur Le Lombard
 R.I.P., Ric ! sur Bedetheque.com

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 2015
Complot dans la fiction
Enlèvement dans la fiction
Bande dessinée se déroulant en Provence